Le zonage est un système nord-américain de réglementation et de contrôle de l'utilisation du sol.
 Le zonage est un système permettant de limiter selon la zone géographique la lecture de jeux vidéo ou DVD.
 Le zonage est la présence de zones de compositions chimiques (voire isotopiques) différentes au sein d'un même cristal.